Hradební může znamenat:
název ulice v různých městech České republiky 
 Hradební (Praha): je ulice na Starém Městě v Praze, spojuje ulice Dlouhá a Řásnovka.
 Hradební (České Budějovice): je ulice ve městě České Budějovice, Jihočeský kraj.
 Hradební (Hradec Králové): je ulice ve městě Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
 Hradební (Jihlava): je ulice ve městě Jihlava, kraj Vysočina.
 Hradební (Kutná Hora): je ulice ve městě Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Hradební (Liberec): je ulice ve městě Liberec, Liberecký kraj.
 Hradební (Chotěboř): je ulice ve městě Chotěboř, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.
 Hradební (Chrudim): je ulice ve městě Chrudim, Pardubický kraj.
 Hradební (Opočno): je ulice ve městě Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Hradební (Polička): je ulice ve městě Polička, okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Hradební (Prachatice): je ulice ve městě Prachatice, Jihočeský kraj, vedoucí podél městského opevnění.
 Hradební (Rychnov nad Kněžnou): je ulice ve městě Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Hradební (Svitavy): je ulice ve městě Svitavy, Pardubický kraj.
 Hradební (Ústí nad Orlicí): je ulice ve městě Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.
 Hradební (Vrdy): je ulice ve městě Vrdy, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno